Lake Plastiras kan syfta på:

Grekland 

 Technití Límni Plastíra, reservoar, Thessalien, Nomós Kardhítsas, 
 Dimos Lake Plastiras, kommun, Thessalien, Nomós Kardhítsas,